Solar dos Malafaias pode ser:
 Solar dos Malafaias ou ou Solar da Gralheira em Santa Cruz da Trapa.
 Solar dos Malafaias ou Casa das Quintãs em Serrazes.

Desambiguação